De dertiende etappe van de Ronde van Italië 2011 werd op 20 mei 2011 verreden. Het is een bergrit over een afstand van 159 km tussen Spilimbergo en de Oostenrijkse Großglockner.

Uitslagen

Nevenklassementen 

Etappe 13
Wielerwedstrijd in Oostenrijk
Sport in Tirol